Curse of the Nun (no Brasil, Não Adianta Rezar) é um filme norte-americano de terror sobrenatural. Foi produzido, roteirizado e dirigido por Aaron Mirtes, que também fez participação atuando.

Premissa 
A vida de Anna (Lacy Hartselle) finalmente está entrando nos eixos. Traumatizada depois de um conturbado divórcio e de uma intensa luta para se livrar de sua dependência química, ela finalmente vai se mudar de casa com o novo marido Mike (Jonathan Everett) e com a filha Claire (Kate Kilcoyne). No entanto, o misterioso espírito de uma freira não quer que ela vá embora, e fará de tudo para que Anna jamais saia da casa em que está. Começa, então, uma intensa batalha para que ela consiga se livrar do mortal espírito da Irmã Catherine (Rae Hunt). Não demorará até que ela perceba que, neste caso, rezar não vai adiantar.

Elenco 

 Brad Belemjian como Kenneth
 Jonathan Everett como Mike
 Lacy Hartselle como Anna
 Rae Hunt como Irmã Catherine
 Aaron Mirtes como Cara da Pizza (II)
 Alice Raver como Donna Winslow
 Cale Adcock como Lex
 Kate Kilcoyne como Claire
 Michael T. Flynn como Cara da Pizza (I)

Recepção 
O filme foi bastante rejeitado pelo público e pela crítica especializada. No site Filmow, o longa-metragem recebeu a nota 1.8 na média geral. O canal do YouTube "Cine Bobagens e Videotapas" classificou o filme como "o pior filme de freira da história".

Filmes dos Estados Unidos de 2018